El término Naharros puede referirse a diversas localidades españolas:
 Naharros (Cuenca), pedanía de Torrejoncillo del Rey, en la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha.
 Naharros (Guadalajara), pedanía de La Miñosa, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
 Naharros del Río, localidad del municipio de Pelabravo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Nuevo Naharros, localidad del municipio de Pelabravo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Naharros de Valdunciel, localidad del municipio de Valdunciel, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.